Alibaba Group () — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец  веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, имеет активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике (КНР). Штаб-квартира расположена в Ханчжоу.

История 
Основана Ма Юнем, известным как Джек Ма, в 1999 году с 17 компаньонами в городе Ханчжоу, где был зарегистрирован интернет-сайт Alibaba.com. С самого начала Alibaba рассматривался как площадка для торгов мелких и средних предприятий. 28 июня 1999 года компания Alibaba Group была зарегистрирована на Каймановых островах. В конце этого же года получила инвестиции от американского инвестиционного банка Goldman Sachs (5 млн долл.) и японской компании SoftBank (20 млн $). К 2002 году сайт начал приносить прибыль (комиссионные от сделок начали превышать расходы на развитие инфраструктуры), и в 2003 году у компании появились новые структуры: сайт Taobao для торговли товарами и услугами между потребителями (C2C), платёжная система Alipay и другие. 
Alibaba Group стремилась занять как можно большую часть китайского рынка электронной коммерции, поскольку о выходе на этот рынок в 2003 году заявила американская компания eBay; одной из мер для повышения конкурентоспособности была бесплатная регистрация на сайтах.

В 2005 году компания Yahoo! приобрела 43 % акций компании, но 18 сентября 2012 года Alibaba Group закончила обратный выкуп 20 % собственных акций, находившихся в собственности Yahoo! 
В ноябре 2007 года акции были размещены на Гонконгской фондовой бирже, но в 2012 году компания осуществила их делистинг; 26 ноября 2019 года акции компании были повторно размещены на Гонконгской фондовой бирже.

В 2008 году Taobao запустила отдельный сайт Taobao Mall (Tmall.com), на котором в качестве продавцов выступают компании (от малого бизнеса до транснациональных корпораций). В 2011 году Taobao был разделён на две отдельные структуры в составе Alibaba Group, Taobao Marketplace и Tmall. В 2009 году была основана дочерняя компания Alibaba Cloud для осуществления облачных вычислений как для нужд собственных сайтов, так и для сторонних клиентов. На 31 марта 2011 года количество зарегистрированных пользователей сайтов в системе Alibaba Group превысило 65 млн из 240 стран и регионов.

Согласно отчётам китайской компании iResearch, по состоянию на 2006 год является крупнейшей китайской компанией на рынке B2B-торговых площадок (по числу зарегистрированных пользователей и доле рынка по прибыли). Работает на международных рынках, в частности, в 2012 году Alibaba.com выведена на российский рынок, заключив соглашение о партнёрстве с платёжной системой Qiwi, год спустя, в 2013, подключилась и к системе WebMoney Transfer, а в 2014 подключила через Яндекс.Деньги одноимённые кошельки и терминалы Сбербанка.

В 2013 году Alibaba Group планировала открытие реальных магазинов в Wanda Plaza (торговых центров, принадлежащих Wanda Group), но вскоре от этих планов отказались. В мае 2013 года совместно с восемью другими компаниями была запущена логистическая компания Cainiao. 
В начале 2014 года была куплена 25-процентная доля в китайской сети универмагов . 
В октябре 2014 года платёжная система Alipay была реорганизована в компанию , помимо Alipay включающую также Alipay Wallet (электронный кошелёк), Yu’e Bao (фонд с 570 млрд юаней под управлением), Zhao Cai Bao (платформа финансовых услуг), Ant Micro (предоставление микрофинансирования) и MYBank (частный банк). 

В сентябре 2014 года первичное публичное предложение акций Alibaba Group на Нью-Йоркской фондовой бирже привлекло 21,8 млрд долл., позже увеличившись до 25 млрд долл., что стало самым крупным IPO в истории. По состоянию на дату исторического первичного публичного предложения акций (IPO) 19 сентября 2014 года рыночная стоимость Alibaba составляла 231 млрд $. 

26 января 2018 года на фоне роста курса акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (превышена отметка в $198 за акцию), капитализация компании достигла 500 млрд долл.. В январе 2018 года Alibaba стала второй азиатской компанией, преодолевшей оценку в 500 миллиардов долларов США после своего конкурента Tencent.

Весной 2018 года Alibaba приобрела китайский онлайн-сервис по доставке еды Ele.me. Сумма сделки составила 9,5 млрд $.

В апреле 2018 года компания анонсировала проект о разработке транспортных беспилотных средств, отвечающих четвёртому уровню автономности движения. В целях поддержки развития данной сферы власти Китая законодательно регламентировали процесс и условия проведения испытаний беспилотных автомобилей на территории страны.
20 августа 2018 года объявлено о начале тестирования системы распознавания голоса на основе искусственного интеллекта, способной работать как в онлайн-, так и в офлайн-режимах.

14 февраля 2019 года финансовое подразделение Alibaba Group — Ant Financial достигла договоренности о покупке британской компании WorldFirst. Покупка обошлась китайской компании всего в 700 млн долл., притом что сама Ant Financial оценивалась в 150 млрд долл. Alibaba Group пыталась выйти на западные рынки ещё в 2017 году, но тогда компания вела переговоры с американской MoneyGram, однако власти США высказались резко против этой сделки.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год заняла 59-е место, в том числе 7-е по рыночной капитализации, 54-е по чистой прибыли, 239-е по активам и 170-е по обороту; из китайских компаний в этом списке заняла 12-е место; объём продаж в 2019 году на порталах группы Alibaba составил около 6 трлн юаней (900 млрд $). По состоянию на 2020 год Alibaba занимала шестое место в рейтинге крупнейших мировых брендов.

В октябре 2020 года Джек Ма резко раскритиковал финансовую систему Китая и выступил за её реформирование. Китайским властям не понравилось такое поведение миллиардера и они вступили в конфликт с Alibaba Group: в начале ноября 2020 года сорвалось IPO компании Ant Group, которое могло стать крупнейшим в истории Китая; в апреле 2021 года Государственное управление по регулированию рынка КНР наложило на Alibaba Group административный штраф за монопольное поведение на рынке в размере 18,228 млрд юаней (около 2,79 млрд долл. США). 
За год конфликта с властями рыночная капитализация Alibaba упала на 344 млрд долларов.

По состоянию на 2022 год бренд Alibaba (137 млрд долларов) являлся вторым по стоимости брендом страны.

Структура группы 
Alibaba Group включает около 700 дочерних структур, зарегистрированных в КНР и 520 с регистрацией в других странах. Непосредственно Alibaba Group Holding подчинены несколько холдинговых компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, основными из них являются Taobao Holding Limited (острова Кайман) и Alibaba Investment Limited (Британские Виргинские острова). Taobao China Holding Limited зарегистрирована в Гонконге и подчинена Taobao Holding Limited, является холдинговой компанией для порталов Taobao Marketplace и Tmall.

Крупнейшие дочерние компании:

Розничная торговля в КНР
 Taobao — онлайн-рынок розничной торговли, интернет-магазин и интернет-аукцион (все предлагаемые товары можно приобрести через AliExpress).
 Tmall — площадка для продажи оригинальных товаров от официальных брендов, с сентября 2017 года действует в России по адресу tmall.aliexpress.com.
 Freshippo — сеть бакалейных магазинов, позволяющая как делать заказы онлайн, так и покупать в реальных магазинах.
 Sun Art Retail Group — сеть гипермаркетов и супермаркетов.
 Lianhua Supermarket — сеть гипермаркетов и супермаркетов.
 Suning — сеть магазинов бытовой техники и электроники.
 Intime — сеть универмагов.   

Розничная торговля в других странах
 AliExpress.com — интернет-магазин, продающий товары в розницу и мелким оптом. Информация о товарах автоматически переводится на разные языки. Особенность сервиса в том, что продавец получает деньги только после доставки товара.
 Lazada Group — торговая платформа, работающая в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. 
 Trendyol — торговая платформа в Турции.
  — торговая платформа, работающая в Пакистане, Бангладеш, Мьянме, Непале и Шри-Ланке.

Оптовая торговля в КНР
 1688.com — онлайн площадка для оптовой торговли.
 Lingshoutong — онлайн площадка для оптовой торговли и доставки скоропортящихся товаров.

Международная оптовая торговля
 Alibaba.com (Alibaba China, Alibaba International) — торговая площадка для организаций (B2B), к её услугам прибегают покупатели в 190 странах.

Логистика
 Cainiao — китайская логистическая компания, доля Alibaba Group 63 %, на неё приходится около 4 % выручки группы.
 STO Express — китайская логистическая компания.
 Fengniao Logistics — китайская логистическая компания.
 CC Fresh — китайский оператор холодных складов и рефрижераторных перевозок.
 YTO Express — китайская логистическая компания. 

Потребительские услуги
 Ele.me — онлайн-сервис по доставке еды.
 Koubei — портал с информацией о ресторанах.
 Fliggy — туристический портал.

Облачные технологии
 Alibaba Cloud Computing — сервис облачных вычислений для онлайн-бизнеса.

Масс-медиа и развлечения
 Alibaba Pictures (Alibaba Pictures Group) — китайская кинокомпания (51 %).
 Youku — третья крупнейшая в КНР онлайн видео-платформа.
  — крупнейшая в КНР музыкальная онлайн-платформа.
 Damai — продажа билетов онлайн (куплена в 2017 году).
 UC Browser — браузер для мобильных устройств.
 Amap — электронные карты и информация о ситуации на дорогах.
DingTalk — платформа для организации конференц-связи.
 Juhuasuan — платформа для продажи товаров со скидкой.
 Tmall Genie — интерактивная акустическая система.
 South China Morning Post — гонконгская ежедневная газета и связанный с ней сайт.

Туризм
 Fliggy — онлайн-платформа туристических услуг.

Финансовые услуги
  — финансовая компания, включающая Alipay, платформу для электронных платежей онлайн (30 %).
 MyBank — онлайн-банкинг. 

Производство
 Xunxi Digital Technology Company — управление производством и логистикой для МСП
 Также Alibaba Group производит логистических роботов.

Деятельность 
Торговые площадки Taobao.com и Tmall, работающие в КНР, дают около 2/3 выручки компании. Помимо этого, Alibaba Group принадлежит платформа электронной коммерции Lazada, работающая в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме; в 2019 году были куплены турецкая платформа  и платформа , работающая в Пакистане и Бангладеш; эти платформы дают около 5 % выручки. В сумме с оптовыми международными торговыми площадками (Alibaba.com, ) и логистическими услугами электронная коммерция даёт 86 % выручки.

Другими источниками дохода являются облачные вычисления (7 % выручки, третья крупнейшая в мире и крупнейшая в Азиатско-Тихоокеанском регионе инфраструктура), массмедийные и развлекательные активы (6 %), инвестиции в инновационные технологии и другие активы (1 %).

За финансовый год, закончившийся 31 марта 2019 года, потребителями услуг компании стали 654 млн клиентов, общая сумма сделок на площадках компании в КНР составила 5,727 трлн юаней (853 млрд $), из них на Taobao.com — 3,115 трлн юаней, на Tmall — 2,612 трлн юаней; 70 % платежей по этим сделкам прошли через собственную электронную платёжную систему Alipay. Помимо общей платёжной системы в дочерних структурах группы используется единое программное обеспечение, а также отсортированные по регионам и отраслям базы данных товаров и предприятий.

Примечание. Значения указаны на 31 марта каждого года, когда компания заканчивает свой финансовый год.

Собственники и руководство 
Акции Alibaba Group котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, в конце 2019 года был возобновлён их листинг на Гонконгской фондовой бирже. Общая рыночная стоимость акций (рыночная капитализация) на начало 2020 года превысила 600 млрд долларов. Крупнейшим акционером является японская компания SoftBank (25,9 % на середину 2019 года). 

Крупнейшие акционеры:
 SoftBank — японская инвестиционная компания, вложившая в Alibaba в 2000 году 20 млн $; в 2016 и 2019 годах продала часть своего пакета акций, стоимость которого к этому времени превысила 100 млрд $ (25,9 %).
 Джозеф Цай (Joseph Tsai) — сооснователь и вице-президент компании; тайваньско-канадский бизнесмен, его состояние Forbes оценивает в 12,1 млрд $ (11,9 %).
  — компания просуществовала с 2017 по 2019 год и владела долями в Alibaba Group (11,13 %) и в Yahoo! Japan, которые ранее принадлежали Yahoo! Inc.; доли были проданы, а компания прекратила существование в октябре 2019 года.
 остальные акции находятся у различных инвестиционных фондов, таких как BlackRock (3 %), Price T. Rowe Associates, Inc. (2,68 %), The Vanguard Group, Inc. (1,89 %), Baillie Gifford & Co (1,86 %), State Street Global Advisors (1,12 %), HSBC Global Asset Management (UK) Ltd (1,03 %), Capital Research & Management Co (1,02 %), Temasek Holdings (0,98 %), Invesco (0,95 %).

Руководство:
 Джек Ма (Jack Yun Ma) — основатель, до 2013 года был председателем и главным исполнительным директором, до сентября 2020 - председателем совета директоров; также член совета директоров SoftBank, член совета попечителей Всемирного экономического форума, председатель торговой палаты провинции Чжэцзян и Клуба предпринимателей Китая.
 Мэгги У (Maggie Wu) — председатель совета директоров, до 2020 года была главным финансовым директором.
 Джозеф Цай (Joseph C. Tsai) — сооснователь и вице-председатель, до 2013 года был главным финансовым директором; до 1999 года работал в гонконгской инвестиционной компании Investor AB (принадлежащей шведской семье Валленберг).
 Дэниел Юн Чжан (Daniel Yong Zhang) — главный исполнительный директор с мая 2015 года, член совета директоров с 2014 года, в компании с 2007 года; до этого работал в аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers и был финансовым директором разработчика игр Shanda Interactive Entertainment.
 Майкл Эванс (J. Michael Evans) — президент с августа 2015 года, член совета директоров с 2014 года; до этого работал в The Goldman Sachs Group, в частности с 2008 года был вице-председателем.
6 декабря 2021 года Alibaba объявила о будущих переменах в руководстве. 1 апреля 2022 года новым главным финансовым директором компании станет Тоби Сю (Toby Xu), сменив на этом посту Мэгги Ву (Maggie Wu).

Штаб-квартира 
Штаб-квартира находится в Ханчжоу, в комплексе площадью 260 тысяч м², строительство которого было завершено в 2013 году (969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121, People's Republic of China). Формальная штаб-квартира находится в Гонконге (Alibaba Group Services Limited, 26/F Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong), юридический адрес на островах Кайман Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Представительство в США находится в Нью-Йорке (1180 Avenue of the Americas, Suite 210, New York, New York 10036).

См. также

Примечания

Литература 
 
 Кларк Д. Alibaba. История мирового восхождения от первого лица = Alibaba: The House That Jack Ma Built. / Перевод Сарычевой К. М. — М.: Эксмо, 2017. — 240 с. ISBN 978-5-699-93806-3.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Alibaba Group Holding Limited на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам
 Ли Цзе. Alibaba наступает. (РГ) // Дыхание Китая (Российская Газета / Международное радио Китая). — 2014. — № 5(278). — С. 16-17.
 Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая? //  Лента. Ру, 4 декабря 2020

Интернет-магазины
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 1999 году
Сайты Китая
Yahoo!
Alibaba Group
Компании розничной торговли Китая
Интернет-компании Китая
Компании Ханчжоу